John Moffitt ist der Name folgender Personen:

* John Moffitt (Regisseur), US-amerikanischer Regisseur und Fernsehproduzent 
 John Moffitt (Leichtathlet) (* 1980), US-amerikanischer Weitspringer
 John Moffitt (Footballspieler) (* 1986), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 John H. Moffitt (1843–1926), US-amerikanischer Politiker